Čertova sihoť (822 m) – wzniesienie nad prawym brzegiem Hornadu w Słowackim Raju
 Čertova sihoť (638 m) – wzniesienie nad lewym brzegiem Hornadu w Słowackim Raju